Блисс Джойс (, урожд. Блисс Ко́мсток, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Акадия.

Замужем, муж Тайсон Джойс (), у них один ребёнок.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Выпускники Университета Акадии